Variety, 1905-ben alapított amerikai szórakoztató magazin
Filmek
Variety, 1935-ös brit filmmusical Adrian Brunel rendezésében
Variety, 1983-as amerikai független film Bette Gordon rendezésében